Anse à Bois Meré – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness, na północny wschód od zatoki Chéticamp Harbour (46°39′15″N, 60°59′36″W);
 Anse à Bois Meré – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness, po zachodniej stronie wyspy Chéticamp Island (46°38′45″N 61°01′41″W).